Абревіатура ATL може означати

 Above-the-Line, реклама у засобах масової інформації
 Active Template Library, бібліотека від Майкрософт